Gran, Esztergom régi német neve
 Gran, település Norvégiában
 Gran, német mértékegység